Westbury bezeichnet

 folgende Orte:
 Westbury (Tasmanien) in Tasmanien, Australien
 Westbury (Buckinghamshire) in Buckinghamshire, Großbritannien
 Westbury (Shropshire) in Shropshire, Großbritannien
 Westbury (Wiltshire) in Wiltshire, Großbritannien
 Westbury (Connecticut) in Connecticut, USA
 Westbury (New York) im Bundesstaat New York, USA
 Westbury (Québec), Ort in Le Haut-Saint-François, Québec, Kanada

 einen Stadtbezirk in Houston, Texas, USA, s. Westbury (Houston)
 einen Wahlkreis in Großbritannien, s. Westbury (Wahlkreis)
 einen Gitarrenherstellter, s. Westbury (Musik)
 eine Marke der Firma C&A bzw. deren Muttergesellschaft COFRA Holding AG für Kleidung sowie für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege

Westbury ist der Familienname folgender Personen:

 Gerald Westbury (1927–2014), britischer Mediziner
 Katherine Westbury (* 1993), neuseeländische Tennisspielerin
 Marjorie Westbury (1905–1989), britische Hörspielsprecherin und Sängerin 
 Paul Westbury (* 1969), britischer Bauingenieur
 Peter Westbury (1938–2015), britischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Westborough
 Westenburger
 Westerbur
 Westerburg
 Westerbork